Einigkeit steht für:

 Die Einigkeit, deutsche sozialistische Wochenzeitung
 Ejnikajt, jiddische antifaschistische Publikation

Einigkeit ist der Name bzw. Namensbestandteil folgender Bergwerke in

Deutschland:
 Arbacher Einigkeit, Bergwerk im Kreis Siegen-Wittgenstein 
 Pfannenberger Einigkeit, Bergwerk im Siegerland 
 Zeche Einigkeit, Bergwerk in Essen
 Getreue Einigkeit, Sachsen
Tschechien:
 Grube Einigkeit, Bergwerk in Jáchymov

Siehe auch:
 Einigkeit (Schiff, 1926)
 Einigkeit macht stark
 Einigung
 Eintracht
 Konsens